Розел има више значења:
 Розел (Њу Џерзи), град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Розел (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Розел (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас